Râul Brădetul se poate referi la:

 Brădetul - afluent al Râului Mic
 Brădetul - afluent al râului Râșnoava
 Brădetul - afluent al râului Teleajen
 Râul Brădetul, Tălmăcuța

Vezi și 
 Râul Bradu (dezambiguizare)
 Râul Brădișor (dezambiguizare)

 Brădetu (dezambiguizare)

Toponime românești